Bream Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bream Lake (Bay County, Florida)
 Bream Lake (Marion County, Florida)
 Bream Lake (Orange County, Florida)
 Bream Lake (Putnam County, Florida)
 Bream Lake (Mississippi)